M 113 steht für:
 M 113 (Schiff, 1919), Minensuchboot der Reichsmarine
 Mercedes-Benz M 113, Ottomotor von Mercedes-Benz

M113 steht für:
 M113, leicht gepanzerter Mannschaftstransporter